Марсель Маркус () — швейцарский шахматист.

Двукратный чемпион Швейцарии (1964 и 1965 гг.).

Представлял Швейцарию на молодежном чемпионате мира 1961 г.

В составе сборной Швейцарии участвовал в отборочных матчах командного первенства Европы и Кубке Клары Бенедикт 1966 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Маркуса в базе Chessgames
 Личная карточка М. Маркуса на сайте 365Chess
Шахматисты Швейцарии
Шахматисты XX века